Ви́кинтас Сливка́ (; 29 апреля 1995, Паневежис, Литва) — литовский футболист, полузащитник клуба «Ламия» и сборной Литвы.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник литовского клуба «Экранас». Летом 2012 года, будучи игроком молодёжной команды, был отдан в годичную аренду туринскому «Ювентусу», по окончании которой, подписал с чёрно-белыми полноценный контракт. В системе «Ювентуса» Сливка находился до 2017 года, однако так и не сыграл за основную команду ни одного матча, проведя большую часть времени в аренде. Впервые был отдан в аренду в 2014 году в клуб Серии Б «Модена», но за полгода в команде ни разу не появился на поле. Зимой 2015 года на правах аренды перешёл в словенский клуб «Горица». 28 февраля 2015 года дебютировал в чемпионате Словении, отыграв весь матч против «Марибора». Всего отыграл за «Горицу» 12 матчей. Летом 2015 года был отдан в аренду на два года в клуб второй лиги Нидерландов «Ден Босх». Зимой 2017 на правах аренды перешёл в «Асколи», за который провёл 6 матчей в Серии Б. Летом того же года покинул «Ювентус» и подписал контракт с шотландским клубом «Хиберниан».

Карьера в сборной 
За основную сборную Литвы дебютировал 5 июня 2015 года в товарищеском матче со сборной Венгрии, в котором вышел на замену на 58-й минуте вместо Гратаса Сигредаса.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Горица» Нова-Горица
Игроки ФК «Ден Босх»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Аполлон Смирнис»
Игроки ФК «Ламия»